M18 Smoke Grenade - дымовая ручная граната США.

Описание 
Граната массой 538 грамм собрана в цилиндрическом корпусе из стального листа и снабжена запалом М201А1.

История 
Разработка M18 была начата в 1942 году, во время Второй мировой войны, и была завершена в ноябре того же года. Она была разработана на замену дымовой гранате M16, которая горела не так долго и так ярко. Осенью 1943 года она была принята на вооружение. M16 была доступна в красном, оранжевом, желтом, зеленом, синем, фиолетовом и черном цветах. Первоначально M18 планировалось производить в тех же цветах, включая белый, но для простоты было решено ограничить ее четырьмя цветами (красный, желтый, зеленый и фиолетовый). M16 была объявлена ограниченным стандартом в 1944 году, но все еще была доступна, после признания ее устаревшей в начале 1990-х годов.

Ссылки 
 M18 smoke grenade / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Гранаты США